Мировой посредник — должность в Российской империи, введённая в 1859 году для улаживания поземельных отношений между помещиками и крестьянами и надзора за крестьянскими учреждениями.
 «Мировой посредник» — юридическая газета в Санкт-Петербурге (1862), выходившая раз в две недели; редактор-издатель Е. П. Карнович; в 1863 году выпускалась под заглавием «Вестник мировых учреждений».